Greyerz steht für:
 Greyerz FR, Ort im Kanton Freiburg, Schweiz
 Greyerz (Patrizierfamilie), Schweizer Familie
 Grafschaft Greyerz, Grafschaft in der Schweiz
 Greyerzbezirk, Bezirk im Kantons Freiburg, Schweiz
 Greyerzer, Schweizer Hartkäse

Von Greyerz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Greyerz (1907–1970), Schweizer Historiker
 Karl von Greyerz (1870–1949), Schweizer Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Kaspar von Greyerz (* 1947), Schweizer Historiker
 Otto von Greyerz (1863–1940), Schweizer Mundartschriftsteller
 Peter von Greyerz († 1448), Schweizer Politiker

 Wilhelm Aimé Otto von Greyerz (1829–1882), Schweizer Theologe